Chiesa di San Raffaele – chiesa di Milano
 Chiesa di San Raffaele – chiesa di Napoli
 Chiesa di San Raffaele Arcangelo – chiesa di Venezia
 Chiesa di San Raffaele al Vescovo – chiesa di Firenze
 Chiesa di San Raffaele al porto – chiesa di Genova
Chiesa di San Raffaele Arcangelo – chiesa di Gerolanuova, frazione di Pompiano (provincia di Brescia)